(1934- ), politicien italien
 Arnaud Mazzone (1981-), joueur français de hockey sur glace
 Carlo Mazzone (1937-), joueur puis entraîneur italien de football
 Jason Mazzone (1970-), juriste américain
 Lisa Mazzone (1988-), personnalité politique suisse (Les Verts)
 Leon Mazzone (1996-), coureur cycliste britannique
 Marc'Antonio Mazzone (post 1540 - ante 1599), compositeur italien de musique baroque
 Tom Mazzone (1993-), coureur cycliste britannique